В канадской провинции Онтарио существует несколько различных типов основных муниципальных образований: графства, районы и округа являются верхним уровнем двухуровневой системы; кроме того существуют объединенные муниципалитеты и отдельные муниципалитеты, которые являются одноуровневыми. Основное различие заключается в спектре услуг, которые они оказывают своим жителям.

Разнообразная структура муниципальных и региональных правительств Онтарио может показаться запутанной. Она основывается на различных подходах к локальному правительству, существовавших в разное время, при различном провинциальном правительстве и служащих для различных нужд. Из-за больших различий в регионах Онтарио провинциальному правительству было бы тяжело унифицировать систему во всей провинции.

В некоторых случаях субъекты могут сохранить своё историческое название, но при этом поменять тип управления (например, графства Оксфорд, Халдиманд, Норфолк и Принс-Эдуард не являются больше графствами, но содержат это слово в названии; первый стал районом, а остальные — объединёнными муниципалитетами).

Это деление используется статистической службой Канады для сбора данных по переписи населения. Внутри основных субъектов также существует деление.

Карта основных субъектов 

Приведенный ниже список основных субъектов в алфавитном порядке базируется на данных статистического бюро Канады по переписи 2006 года.

Объединённые муниципалитеты 

Объединённые муниципалитеты выделены в отдельную группу, так как это такие муниципальные образования, которые управляются муниципальной администрацией и не подконтрольны ни районам, ни графствам (см. Городской округ). Объединённые муниципалитеты были раньше либо районами, либо графствами, чьи муниципальные правительства в 1990-х были собраны в единую администрацию. Не следует путать объединённые муниципальные образования с отдельными окружными муниципальными образованиями, которые административно не входят в состав округа, в котором они находятся, но включаются в него в статистических исследованиях. За исключением Большого Садбери, все остальные отдельные муниципальные образования находятся в Южном Онтарио.

Те объединённые муниципальные образования, которые являются урбанизированными по своей природе, также называют мега-городами (megacity). Муниципальные образования такого типа (Торонто, Оттава, Гамильтон и Большой Садбери) были созданы, когда региональные администрации настояли на слиянии больших центров с их окрестностями.

 Брант
 Гамильтон
 Каварта-Лейкс
 Норфолк
 Оттава
 Принс-Эдвард-Каунти
 Большой Садбери
 Торонто
 Халдиманд
 Чатем-Кент

Районы 

Районы — это муниципальные образования верхнего уровня, которые обычно обладают большей ответственностью, чем графства. Обычно они предоставляют следующие услуги: строительство и содержание основных дорог, транзит и охрана общественного порядка, поддержание системы водоснабжения и канализационной системы, уборка мусора, разработка и развитие земель района, социальные услуги и здравоохранение. Районы обычно более урбанизованы, чем графства. Районы расположены только в Южном Онтарио.

Список районов Онтарио на 2006 год (в скобках указаны областные центры):
 Дарем (Уитби)
 Йорк (Ньюмаркет)
 Мускока (Брейсбридж)
 Ниагара (Торольд)
 Оксфорд (Вудсток)
 Пил (Брамптон)
 Уотерлу (Китченер)
 Холтон (Милтон)

Хотя графство Оксфорд и округ Мускока не называются явно районами, они определены как районы по Муниципальному акту Онтарио 2001 года (часть 1, секция 1).

Между 1998 и 2001 годами четыре района с явно выраженными доминирующими городами стали объединёнными муниципалитетами. В 1998 году метрополия Торонто с окрестностями стала Торонто, а в 2001 году произошло объединение вокруг Оттавы, Гамильтона и Садбери, который стал Большим Садбери. В то же время район Халдиманд-Норфолк был разделён на два объединённых муниципалитета Халдиманд и Норфолк.

Графства 

Графства имеют меньшие обязательства, чем области, так как муниципальные образования нижнего уровня (города, посёлки, деревни), входящие в состав графств, обычно предоставляют основные муниципальные услуги населению. Задачи правительства графства обычно ограничены следующим: строительство и поддержание основных дорог, социальные услуги, здравоохранение, планирование использования земель графства. На территории провинции графства есть только в Южном Онтарио.

Численность населения графств может быть такой же как у областей, но плотность жителей намного меньше (хотя не такая маленькая, как в округах). На территории графств могут находиться крупные города, такие как Лондон, Кингстон и Виндзор, но они обычно не сообщаются с другими комьюнити, как в районах. Графства могут включать и отдельные муниципалитеты — комьюнити, которые являются частью графств при переписи населения, но административно не подчинены графствам.

Список графств Онтарио на 2006 год (в скобках указаны центры графств):
 Брюс (Волкертон)
 Веллингтон (Оуэн-Саунд)
 Грей (Сент-Томас)
 Дафферин (Оранджвилл)
 Ланарк (Перт)
 Леннокс и Аддингтон (Напани)
 Лидс и Гренвилл (Бруквилл)
 Лэмбтон (Вайоминг)
 Мидлсекс (Лондон)
 Нортумберленд (Кобург)
 Перт (Стратфорд)
 Питерборо (Питерборо)
 Прескотт и Рассел (Л-Оригнал)
 Ренфру (Пембрук)
 Симко (Барри)
 Стормонт, Дандас и Гленгарри (Корнволл)
 Фронтенак (Кингстон)
 Хейстингс (Белвилл)
 Хелибертон (Минден)
 Хьюрон (Годерич)
 Элджин (Гуэлф)
 Эссекс (Эссекс)

Округа 

Округа — регионы в Северном Онтарио, которые не выполняют функции муниципалитетов. Хотя в округах есть отдельные города, деревни и поселки, над ними нет верхнего уровня управления (графства или области). В некоторых округах существует специальная комиссия, чтобы предоставлять определенные социальные услуги, но она не предназначена для нужд управления.

В округах все государственные услуги предоставляются муниципалитетами, локальными учреждениями по оказанию услуг в некоторых комьюнити, или правительством провинции. Северное Онтарио намного меньше заселено, чем Южное, поэтому правительственная структура графств не является эффективным и дешёвым методом администрации.

Список округов Онтарио по данным переписи 2006 года (в скобках указаны окружные центры):
 Алгома (Су-Сент-Мари)
 Кенора (Кенора)
 Кокран (Кокран)
 Манитулин (Горе-Бей)
 Ниписсинг (Норт-Бей)
 Парри-Саунд (Парри-Саунд)
 Рейни-Ривер (Форт-Франсез)
 Садбери (Эспанола)
 Тандер-Бей (Тандер-Бей)
 Тимискаминг (Хейлибери)

См. также 
 Список муниципальных регионов Онтарио по численности населения

Примечания

Ссылки 
 Статистическая служба Канады.
 Законы Онтарио. Service Ontario.